Всесоюзный конкурс дирижёров был проведён в Москве в 1938 г. с жюри во главе с Самуилом Самосудом, в которое входили Николай Мясковский, Генрих Нейгауз, Александр Гольденвейзер, Александр Гаук, Дмитрий Кабалевский и другие видные музыканты. В дальнейшем конкурс регулярно проходил в 1966—1988 гг.

Лауреаты

1938 

 Евгений Мравинский (первая премия)
 Натан Рахлин (вторая премия)
 Александр Мелик-Пашаев (вторая премия)
 Константин Иванов (третья премия)
 Марк Паверман (четвёртая премия)

1966 
 Юрий Темирканов (первая премия)
 Александр Дмитриев
 Фуат Мансуров
 Юрий Симонов
 Даниил Тюлин
 Максим Шостакович

1971 

 Александр Лазарев
 Вольдемар Нельсон

1976 

 Валерий Гергиев

1983 

 Гинтарас Ринкявичус

1988 

 Александр Поляничко (первая премия)
 Александр Полищук (третья премия)
 Рашид Скуратов (третья премя)

Конкурсы дирижёров
Академическая музыка в СССР